Albera steht für:

 Albera Ligure, italienische Gemeinde in der Provinz Alessandria (Piemont)
 Serra de l’Albera, östlicher Ausläufer der Pyrenäen im Norden Kataloniens

Albera ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Albera (1923–2003), italienischer Kanute
 Paul Albera (1845–1921), italienischer Mönch 
 Paolo Albera (1871–1943) italienischer Geistlicher, Bischof von Mileto